Dreaming Out Loud — дебютный альбом американской поп-рок группы OneRepublic, выпущен 20 ноября 2007 и является продолжением двухлетнего успеха группы на MySpace, где OneRepublic находилась в топе исполнителей MySpace Music с начала 2006 года, имея более 28 миллионов общих прослушиваний. Альбом получил статус Платинового в США.

Первый сингл «Apologize» вышел в первоначальном виде и в ремиксе Тимбалэнда. Следующий сингл «Stop and Stare» был выпущен 3 марта 2008 в Великобритании. Третий сингл с альбома, «Say (All I Need)» был выпущен в июне 2008 года. В сентябре 2008 вышел четвёртый сингл «Mercy». «Come Home», цифровой сингл, был записан при участии Сары Бареллис и вышел 14 июля 2009 в ITunes и дебютировал в Billboard Hot 100 на 80 месте. Песня является данью уважения к американским солдатам и была написана Теддером о солдате, его друге, служившем за границей. Песня «Tyrant» вошла в саундтрек фильма Последняя песня

Обложка альбома была разработана предыдущим членом OneRepublic Джерродом Беттисом.

Список композиций

Позиции в чартах 

Годовые чарты

Релизы

Примечания 

Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Дебютные альбомы 2007 года
Альбомы OneRepublic
Альбомы, спродюсированные Тимбалэндом
Альбомы, спродюсированные Райаном Теддером
Альбомы Interscope Geffen A&M